

Pessoas
Davy Crockett
Jim Crockett, Jr.
Ray Crockett

Localidades

Crockett (Texas)
Condado de Crockett

Desambiguação